Чемпионат Молдавии по футболу (Супер Лига; ) — высшая футбольная лига Молдавии, в которой участвуют 8 клубов.

Чемпион Молдавии получает право выступить в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. 2-й и 3-й призёры, клуб, занявший 4-е место, и команда-обладатель национального Кубка попадают в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА. Клубы, занявшие 7-е и 8-е места, попадают в раунд плей-офф на вылет в Лигу 1 ().

Клубы в сезоне 2022/23

Все призёры чемпионатов

Все медали клубов

Все участники чемпионатов и их места

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Чемпионат Молдавской ССР по футболу

Ссылки 
 Информация на сайте Молдавской федерации футбола
 MoldScore.com - матчи, таблицы, результаты
 Moldfootball.com — главный футбольный портал Молдовы
 Divizia-A.md — чемпионат Молдовы в Дивизии А
 Информация на moldova.sports.md
 Информация на rsssf.com
 Чемпионат Молдавии на сайте «Архив голов» 

Молдавия